Haslund bezeichnet

 die norwegische Schriftstellerin Ebba Haslund

 Haslund (Obbekær Sogn) – eine Siedlung in Obbekær Sogn, Esbjerg Kommune
 Haslund (Randers Kommune) – eine Siedlung in Haslund Sogn, Randers Kommune

 die dänische Bezeichnung der Gemeinde Haselund im Kreis Nordfriesland